Tranmere Rovers FC (celým názvem: Tranmere Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Birkenhead v metropolitním hrabství Merseyside. Založen v roce 1884 pod názvem Belmont FC. Od sezóny 2019/20 hraje v EFL League One (třetí nejvyšší soutěž v Anglii).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Prenton Park s kapacitou 16 567 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1884 – Belmont FC (Belmont Football Club)
 1885 – Tranmere Rovers FC (Tranmere Rovers Football Club)

Získané trofeje 
 Welsh Cup ( 1× )
 1934/35
 EFL Trophy ( 1× )
 1989/90

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1999/00, 2000/01, 2003/04
 Welsh Cup
 Vítěz: 1934/35
 EFL Cup
 Finále: 1999/00
 FA Trophy
 Semifinále: 2016/17
 EFL Trophy
 Vítěz: 1989/90

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1892–1894: Lancashire Combination
 1897–1899: The Combination
 1900–1910: The Combination
 1910–1912: Lancashire Combination (Division Two)
 1912–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1921: The Central League
 1921–1938: Football League Third Division North
 1938–1939: Football League Second Division
 1946–1958: Football League Third Division North
 1958–1961: Football League Third Division
 1961–1967: Football League Fourth Division
 1967–1975: Football League Third Division
 1975–1976: Football League Fourth Division
 1976–1979: Football League Third Division
 1979–1989: Football League Fourth Division
 1989–1991: Football League Third Division
 1991–1992: Football League Second Division
 1992–2001: Football League First Division
 2001–2004: Football League Second Division
 2004–2014: Football League One
 2014–2015: Football League Two
 2015–2018: National League
 2018–2019 : English Football League Two
 2019– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1884